Czernotzky ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Czernotzky (1869–1939), österreichischer Stilllebenmaler tschechischer Abstammung
 Peter Czernotzky (* 1947), deutscher Fußballspieler